Уэтор-Тахар () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 40 км². Население — 9998 человек (на 2010 год). Расстояние — 43 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор (15 де майо) / Нуэстро Падре Хесус Насарено (Сеп).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Actualidad de Huetor
 Microweb turística de Huétor-Tájar realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады